Christoph Heemann ist der Name folgender Personen:

* Christoph Heemann (Musiker) (* 1964), deutscher Musiker und Komponist, Mitglied von Hirsche nicht aufs Sofa 
 Christoph Heemann, eigentlicher Name von Paul Heinrich (Dichter) (* 1969), deutscher Dichter